Il nome Puerto Esperanza può riferirsi alle seguenti località:
Puerto Esperanza, località dell'Argentina
Puerto Esperanza, località di Cuba
Puerto Esperanza, località del Perù